Гайфуллина — женская форма фамилии .
 Гайфулина, Раиса Накиповна (род. 1959) — советская биатлонистка, чемпионка СССР в эстафете (1982), мастер спорта СССР.
 Гайфуллина, Рамзия Мударисовна (род. 1938) — зоотехник колхоза имени А. Матросова РБ, Герой Социалистического труда.
 Гайфуллина, Эльвира Хайретдиновна (род. 1955) — музыкант, педагог.